Евросерия Формулы-3 2009 — это 7-й сезон евросерии в истории. Сезон стартовал 16 марта гонкой в Германии на автодроме Хоккенхаймринг и завершился там же 25 октября, по завершении 20 гонок сезона.

Жюль Бьянки приносит ART Grand Prix титул, выиграв вторую гонку в Дижон-Пренуа.

Заявочный лист 
 Все пилоты используют шасси Dallara F308.

Изменения в пелотоне 
 Переходы внутри чемпионата
 Сэм Бёрд: Manor Motorsport → Mücke Motorsport
 Том Диллманн: SG Formula → HBR Motorsport
 Мика Мяки: Mücke Motorsport → Signature-Plus
 Эдоардо Мортара: Signature-Plus → Kolles & Heinz Union
 Базиль Шаабан: HBR Motorsport → Prema Powerteam
 Роберт Викенс: Signature-Plus → Kolles & Heinz Union
 Ренгер ван дер Занде: Prema Powerteam → Motopark Academy

 Приход в чемпионат
 Мирко Бортолотти: Итальянская Формула-3 → Carlin Motorsport
 Валттери Боттас: Формула-Рено 2.0 → ART Grand Prix
 Андреа Кальдарелли: Формула-Рено 2.0 → SG Formula
 Джонни Чекотто: Немецкая Формула-3 → HBR Motorsport
 Маттео Кинози: Немецкая Формула-3 → Prema Powerteam
 Карло ван Дам: Японская Формула-3 → Manor Motorsport
 Педро Энрике: Южноамериканская Формула-3 → Manor Motorsport
 Виктор Гарсия Испанская Формула-3 → Prema Powerteam
 Тьяго Жероними: Европейская Формула-БМВ → Signature-Plus
 Эстебан Гутьеррес: Европейская Формула-БМВ → ART Grand Prix
 Йохан Йокинен: Формула-Рено 2.0 → Kolles & Heinz Union
 Александр Марсуа: Формула-Рено 3.5 → SG Formula
 Роберто Мерхи: Формула-Рено 2.0 → Manor Motorsport
 Кевин Мироха: Немецкая Формула-3 → HBR Motorsport
 Нико Мониен: ADAC Formel Masters → Mücke Motorsport
 Атте Мустонен: Британская Формула-3 → Motopark Academy
 Сесар Рамос: Итальянская Формула-Рено, Формула-Рено 2.0 → Manor Motorsport
 Джейк Розенцвейг: Формула-Рено 2.0 → Carlin Motorsport
 Тим Цантлер: Международная Формула Мастер → Prema Powerteam
 Александр Симс: Британская Формула-Рено → Mücke Motorsport
 Адриен Тамбе: Европейская Формула-БМВ → ART Grand Prix
 Ник Танди: Британская Формула-3 → Kolles & Heinz Union
 Марко Виттман: Европейская Формула-БМВ → Mücke Motorsport
 Кристофер Дзанелла: Швейцарская Формула-Рено → Motopark Academy

 Покинули чемпионат
 Даниэль Кампос-Халл: HBR Motorsport → Итальянская Формула-3
 Янн Клерэ: SG Formula → Серия Ле-Ман
 Чэн Цунфу: RC Motorsport → A1 Grand Prix
 Дани Клос: Prema Powerteam → GP2
 Петер Элкманн: RC Motorsport → Немецкая Формула-3
 Родольфо Гонсалес: Carlin Motorsport → Евросерия 3000
 Максимилиан Гётц: RC Motorsport → Lamborghini Blancpain Super Trofeo
 Нико Хюлькенберг: ART Grand Prix → GP2
 Джеймс Джейкс: ART Grand Prix → GP2 Asia
 Эрик Яниш: Mücke Motorsport → Международная Формула Мастер
 Чарли Кимбол: Prema Powerteam → Firestone Indy Lights
 Михаэль Кляйн: Jo Zeller Racing → завершил карьеру
 Йенс Клингманн: RC Motorsport → Европейский чемпионат FIA GT3
 Джон Ланкастер: ART Grand Prix → Формула-Рено 3.5
 Франк Майё: Signature-Plus → Серия Ле-Ман
 Оливер Окс: Carlin Motorsport → Британская Формула-3
 Кадзуя Осима: Manor Motorsport → Формула-Ниппон, Super GT
 Нельсон Панчьятичи: RC Motorsport → GP2
 Ришар Филипп: Carlin Motorsport → Firestone Indy Lights
 Мартин Плауман: RC Motorsport → Firestone Indy Lights
 Даниэль Риккардо: SG Formula → Британская Формула-3
 Кодай Цукакоси: Manor Motorsport → Формула-Ниппон, Super GT
 Фредерик Вервиш: RC Motorsport → Атлантический чемпионат

Календарь и результаты

Итоговый общий зачёт серии

Личный зачёт 
 Схема присуждения очков такова:

Командный зачёт

Кубок наций

Примечания

См. также 
 F3 Masters 2009
 Гран-при Макао Ф3 2009

Ссылки 
 Официальный сайт  

Европа
2009